Пановская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Пановская волость (Лаишевский уезд) — в составе Казанской губернии
 Пановская волость (Арзамасский уезд) — в составе Нижегородской губернии
 Пановская волость (Тюкалинский уезд) — в составе Тобольской губернии